Wiene ist der Name folgender Orte:

 Wiene (Halver), ein Ortsteil der Stadt Halver in Nordrhein-Westfalen

Wiene ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Wiene (1882–1934), deutscher Theaterschauspieler und Filmregisseur
 Fritz Wiene (1916/17–2003), deutscher Boxmanager und -veranstalter
 Karl Wiene (1852–1913), deutscher Theaterschauspieler, Vater von Robert und Conrad Wiene
 Robert Wiene (1873–1938), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Wine (Begriffsklärung)
 Wien (Begriffsklärung)
 Weener
 Wiener
 Wienes
 Winnes